Hoppe steht für:
 Hoppe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hoppe-Gruppe, Schweizer Unternehmensgruppe
 (3499) Hoppe, Asteroid des Hauptgürtels
 Alma Hoppe, deutsches Kabarett-Duo

Siehe auch:
 Hope
 Höppe